Tower Island kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Tower Island (ö i Antarktis),

Ecuador 

 Isla Genovesa, ö, Galápagos, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Ecuadorförgreningar